Топ-модель по-американски, 13 сезон — тринадцатый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски» для низких моделей. Шоу транслировалось на телеканале CW с 9 сентября по 19 ноября 2009 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством Wilhelmina Models
 Разворот в журнале Seventeen
 Контракт на 100000$ с косметической компанией CoverGirl
Судьями в тринадцатом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, фотограф Найджел Баркер, тренер всех известных моделей Джей Александр или Мисс Джей. В этом сезоне девушки путешествовали в Мауи, Гавайи. Победительницей стала 18-летняя Николь Фокс из Луисвилл, Колорадо.

Участницы
(возраст указан на время конкурса)

Резюме

 Участница исключена
 Участница защищена от выбывания
 Участница выиграла в шоу
 Участница выбыла
 Участница выиграла конкурс
 Участница выиграла в конкурсе и была исключена
 Участница исключена вне судейства
 Участница заменила выбывшую конкурсантку, но позже была исключена.

 Эмбер оказалась актрисой, которой дали задание, пройти как можно дальше. Из-за этого Эмбер покинула конкурс после кастинга.
 В 3 эпизоде Рэйчел была отчислена вне судейства из-за того, что не прошла кастинг в модельное агентство.
 В 5 эпизоде Бриттани была защищена от выбывания, поскольку лучшую фотографию выбирали сразу после окончания фотосессии. Снимки остальных участниц оценивали уже во время судейства.

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки 
 
 

13 сезон
Телесезоны США 2010 года